Арон Екхарт (; рођен 12. марта 1968. године у Купертину, Калифорнија) амерички je глумац познат по улогама Харвија Дента у филму Мрачни витез и Ника Нејлора у филму Хвала што пушите, који му је донео номинацију за награду Златни глобус у категорији Најбољи глумац у играном филму (мјузикл или комедија).

Филмографија 

|-
|1992. ||Двострука превара || -{Double Jeopardy}- || Двејн||
|-
|1993. ||Покољ невиних || -{Slaughter of the Innocents}- || Кен Ренолдс||
|-
|1996. ||Ванземаљци у породици || -{Aliens in the Family}- || ТВ серија, 1 епизода||
|-
|1997. ||У друштву мушкараца || -{In the Company of Men}- || Чад||
|-
|rowspan="2"|1998. || Пријатељи и суседи || -{Your Friends & Neighbors}- || Бари ||
|-
| Четвртак || -{Thursday}- || Ник ||
|-
|rowspan="2"|1999. || Моли || -{Molly}- || Бак Маки||
|-
| Свака божја недеља || -{Any Given Sunday}- || Ник Крожер ||
|-
|rowspan="3"|2000. ||Ерин Брокович || -{Erin Brockovich}- || Џорџ ||
|-
| Сестра Бети || -{Nurse Betty}- || Дел Сајзмор ||
|-
| Расуло || -{Tumble}- ||човек ||
|-
|2001. || Завет || -{The Pledge}- || Стен Кролак ||
|-
|2002. || Занесеност || -{Possession}- || Роланд Мичел||
|-
|rowspan="3"|2003. || Језгро || -{The Core}- || др Џош Кејс ||
|-
| Нестале || -{The Missing}- || Брејк Болдвин ||
|-
| Исплата || -{Paycheck}- || Џејмс Ретрик ||
|-
|rowspan="2"|2004. || Нулти осумњичени || -{Suspect Zero}- || Томас Макелвеј||
|-
| Фрејжер || -{Frasier}- || Френк||ТВ серија; 2 епизоде
|-
|2005. || Мало сутра || -{Neverwas}- || Зак Рајли ||
|-
|rowspan="4"|2006. || Разговори са другом женом || -{Conversations With Other Women}- || човек ||
|-
| Хвала што пушите || -{Thank You for Smoking}- || Ник Нејлор ||номинација - Златни глобус за најбољег глумца у играном филму (мјузикл или комедија)номинација - Награда Спирит за најбољег глумца у главној улози
|-
| Човек од прућа || -{The Wicker Man}- || радник на бензинској пумпи ||
|-
| Црна Далија || -{The Black Dahlia}- || наредник Ли Бланчард ||
|-
|rowspan="2"|2007. || Без резервације || -{No Reservations}- || Ник Палмер||
|-
| Ништа није приватно || -{Towelhead}- || Вусо ||
|-
|rowspan="2"|2008. || Упознајте Била || -{Meet Bill}- || Бил ||извршни продуцент
|-
| Мрачни витез || -{The Dark Knight}- || Харви Дент ||номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу филмску поставуноминација - Награда Сатурн за најбољу споредну мушку улогу (филм)
|-
|rowspan="1"|2009. || Неочекивана љубав|| -{Love Happens}- || Берк Рајан ||
|-
|rowspan="1"|2010. || Пут у непознато|| -{Rabbit Hole}- || Хауи Корбет ||
|-
|rowspan="2"|2011. || Битка за Лос Анђелес|| -{Battle: Los Angeles}- || Мајкл Нанц||
|-
| Дневник опијања || -{The Rum Diary}- || Сендерсон||
|-
|rowspan="1"|2012. || Избрисан|| -{Erased}- || Бен Логан||
|-
|rowspan="1"|2013. || Пад Олимпа|| -{Olympus Has Fallen}- || Бенџамин Ашер ||
|-
|rowspan="1"|2014. || Ја, Франкенштајн|| -{I, Frankenstein}- || Чудовиште/Адам Франкенштајн||
|-
|rowspan="1"|2015. || Мој амерички тим|| -{My All-American}- || Дарел Ројал||
|-
|rowspan="3"|2016. || Пад Лондона|| -{London Has Fallen}- || Бенџамин Ашер||
|-
| Крвава победа || -{Bleed for This}- || Кевин Руни||
|-
| Чудо са Хадсона || -{Sully}- || Џеф Скајлс||
|-
|rowspan="1"|2022. || Прва дама|| -{The First Lady}- || Џералд Форд || ТВ серија
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Амерички глумци